El nombre Lindon puede hacer referencia a:
 Varias personas con ese apellido:
 Jérôme Lindon (1925 – 2001), editor, antiguo director de Éditions de Minuit;
 Mathieu Lindon (1955 – ), escritor francés;
 Vincent Lindon (1959 – ), actor de cine francés;
 o a varios lugares de los Estados Unidos de América:
 Lindon, en el estado de Colorado;
 Lindon, en el estado de Utah; o a
 Lindon, una región ficticia creada por J. R. R. Tolkien para su legendarium.